Сцепка:
 Сцепка на транспорте — см. Система многих единиц.
 Сцепка в филателии — см. Сцепка (филателия).

См. также 
 Автосцепка
 Тягово-сцепное устройство